Танасов Сергій Іванович — народний депутат України 3-го скликання.
 Танасов Сергій Іванович — старший сержант ЗС України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
Прізвища